Kostelů zasvěcených Nejsvětější Trojici je více:

Česko

Hlavní město Praha
Kostel Nejsvětější Trojice (Praha, Spálená ulice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Praha, Trojická ulice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Smíchov)

Středočeský kraj
Okres Benešov
Kostel Nejsvětější Trojice (Čerčany) (součást komunitního domu)
Kostel Nejsvětější Trojice (Hradiště)
Kostel Nejsvětější Trojice (Psáře)
Okres Beroun
Kostel Nejsvětější Trojice (Hořovice)
Okres Kladno
Kostel Nejsvětější Trojice (Koleč)
Kostel Nejsvětější Trojice (Slaný)
Kostel Nejsvětější Trojice (Smečno)
Okres Kolín
Kostel Nejsvětější Trojice (Český Brod)
Kostel Nejsvětější Trojice (Dobřichov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Drahobudice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Kolín)
Kostel Nejsvětější Trojice (Kouřim)
Kostel Nejsvětější Trojice (Lipec)
Okres Kutná Hora
Kostel Nejsvětější Trojice (Kutná Hora)
Kostel Nejsvětější Trojice (Zbyslav)
Okres Mělník
Kostel Nejsvětější Trojice (Mělník)
Okres Mladá Boleslav
Kostel Nejsvětější Trojice (Loukov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Obrubce)
Kostel Nejsvětější Trojice (Všeborsko)
Okres Nymburk
Kostel Nejsvětější Trojice (Chotuc)
Okres Příbram
Kostel Nejsvětější Trojice (Dobříš)
Kostel Nejsvětější Trojice (Dublovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Hluboš)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jesenice u Sedlčan)
Okres Rakovník
Kostel Nejsvětější Trojice (Hořovičky)
Kostel Nejsvětější Trojice (Otěvěky)
Kostel Nejsvětější Trojice (Rakovník)
Kostel Nejsvětější Trojice (Srbeč)

Jihočeský kraj
Okres České Budějovice
Kostel Nejsvětější Trojice (České Budějovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Kondrač)
Kostel Nejsvětější Trojice (Libníč)
Kostel Nejsvětější Trojice (Neznašov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Trhové Sviny)
Okres Český Krumlov
Kostel Nejsvětější Trojice (Hodňov)
Okres Jindřichův Hradec
Kostel Nejsvětější Trojice (Jindřichův Hradec)
Kostel Nejsvětější Trojice (Klášter)
Okres Písek
Kostel Nejsvětější Trojice (Čimelice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Písek)
Okres Prachatice
Kostel Nejsvětější Trojice (Bohumilice)
Okres Strakonice
Kostel Nejsvětější Trojice (Černívsko)
Kostel Nejsvětější Trojice (Lnáře)
Okres Tábor
Kostel Nejsvětější Trojice (Hamr)
Kostel Nejsvětější Trojice (Chýnov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Malšice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Nadějkov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Rataje)
Kostel Nejsvětější Trojice (Veselí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Vrcholtovice)

Plzeňský kraj
Okres Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice (Rabí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Srní)
Kostel Nejsvětější Trojice (Zavlekov)
Okres Plzeň-sever
Kostel Nejsvětější Trojice (Blatnice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Čivice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jezná)
Okres Rokycany
Kostel Nejsvětější Trojice (Hlohovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Mešno)
Kostel Nejsvětější Trojice (Mlečice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Rokycany)
Okres Tachov
Kostel Nejsvětější Trojice (Nové Sedliště)
Kostel Nejsvětější Trojice (Skapce)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Kostel Nejsvětější Trojice (Hrozňatov)
Okres Karlovy Vary
Kostel Nejsvětější Trojice (Andělská Hora)
Kostel Nejsvětější Trojice (Pernink)
Kostel Nejsvětější Trojice (Valeč)
Kostel Nejsvětější Trojice (Verušičky)
Okres Sokolov
Kostel Nejsvětější Trojice (Liboc)
Kostel Nejsvětější Trojice (Nová Ves)
Kostel Nejsvětější Trojice (Staré Sedlo)

Ústecký kraj
Okres Děčín
Kostel Nejsvětější Trojice (Dolní Žleb)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jílové)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jiřetín pod Jedlovou)
Kostel Nejsvětější Trojice (Verneřice)
Okres Chomutov
Kostel Nejsvětější Trojice (Klášterec nad Ohří)
Kostel Nejsvětější Trojice (Místo)
Kostel Nejsvětější Trojice (Stranná)
Okres Litoměřice
Kostel Nejsvětější Trojice (Sulejovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Zahořany)
Okres Most
Kostel Nejsvětější Trojice (Malý Háj)
Okres Ústí nad Labem
Kostel Nejsvětější Trojice (Řehlovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Ústí-Střekov)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
Kostel Nejsvětější Trojice (Hostíkovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Noviny pod Ralskem)
Kostel Nejsvětější Trojice (Polevsko)
Kostel Nejsvětější Trojice (Velenice)
Okres Jablonec nad Nisou
Kostel Nejsvětější Trojice (Bzí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Mšeno nad Nisou)
Okres Liberec
Kostel Nejsvětější Trojice (Bílý Potok)
Kostel Nejsvětější Trojice (Český Dub)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jindřichovice pod Smrkem)
Kostel Nejsvětější Trojice (Petrovice, Jablonné v Podještědí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Vratislavice)
Okres Semily
Kostel Nejsvětější Trojice (Horní Štěpanice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Roprachtice)

Královéhradecký kraj
Okres Hradec Králové
Kostel Nejsvětější Trojice (Chlumec nad Cidlinou)
Kostel Nejsvětější Trojice (Nový Bydžov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Praskačka)
Kostel Nejsvětější Trojice (Suchá)
Kostel Nejsvětější Trojice (Všestary)
Okres Jičín
Kostel Nejsvětější Trojice (Mlázovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Ostroměř)
Kostel Nejsvětější Trojice (Štikov)
Okres Náchod
Kostel Nejsvětější Trojice (Nové Město nad Metují)
Kostel Nejsvětější Trojice (Zdoňov)
Okres Rychnov nad Kněžnou
Kostel Nejsvětější Trojice (Opočno)
Kostel Nejsvětější Trojice (Rokytnice v Orlických horách)
Kostel Nejsvětější Trojice (Rychnov nad Kněžnou)
Kostel Nejsvětější Trojice (Říčky v Orlických horách)
Kostel Nejsvětější Trojice (Šachov)
Okres Trutnov
Kostel Nejsvětější Trojice (Fořt)
Kostel Nejsvětější Trojice (Hostinné)
Kostel Nejsvětější Trojice (Kuks)
Kostel Nejsvětější Trojice (Litíč)
Kostel Nejsvětější Trojice (Pilníkov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Velká Úpa)
Kostel Nejsvětější Trojice (Žacléř)

Pardubický kraj
Okres Chrudim
Kostel Nejsvětější Trojice (Chrast)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jenišovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Kameničky)
Kostel Nejsvětější Trojice (Pouchobrady)
Okres Pardubice
Kostel Nejsvětější Trojice (Horní Jelení)
Kostel Nejsvětější Trojice (Sezemice)
Okres Svitavy
Kostel Nejsvětější Trojice (Mladějov na Moravě)
Kostel Nejsvětější Trojice (Sádek)
Okres Ústí nad Orlicí
Kostel Nejsvětější Trojice (Hrušová)
Kostel Nejsvětější Trojice (Jamné nad Orlicí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Klášterec nad Orlicí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Oucmanice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Vysoké Mýto)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
Kostel Nejsvětější Trojice (Havlíčkův Brod)
Kostel Nejsvětější Trojice (Ledeč nad Sázavou)
Okres Jihlava
Kostel Nejsvětější Trojice (Vysoké Studnice)
Okres Pelhřimov
Kostel Nejsvětější Trojice (Hořepník)
Kostel Nejsvětější Trojice (Křemešník)
Okres Třebíč
Kostel Nejsvětější Trojice (Babice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Třebíč)
Kostel Nejsvětější Trojice (Vladislav)
Okres Žďár nad Sázavou
Kostel Nejsvětější Trojice (Bystřice nad Pernštejnem)
Kostel Nejsvětější Trojice (Velké Meziříčí)
Kostel Nejsvětější Trojice (Žďár nad Sázavou)

Jihomoravský kraj
Okres Blansko
Kostel Nejsvětější Trojice (Drnovice)
Okres Brno-město
Kostel Nejsvětější Trojice (Brno)
Okres Brno-venkov
Kostel Nejsvětější Trojice (Bratčice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Lažánky)
Kostel Nejsvětější Trojice (Předklášteří)
Kostel Nejsvětější Trojice (Střelice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Žatčany)
Okres Břeclav
Kostel Nejsvětější Trojice (Drnholec)
Okres Hodonín
Kostel Nejsvětější Trojice (Kuželov)
Okres Vyškov
Kostel Nejsvětější Trojice (Dědice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Habrovany)
Okres Znojmo
Kostel Nejsvětější Trojice (Běhařovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Horní Dunajovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Pravice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Těšetice)

Olomoucký kraj
Okres Jeseník
Kostel Nejsvětější Trojice (Javorník)
Okres Olomouc
Kostel Nejsvětější Trojice (Rozvadovice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Šternberk)
Okres Prostějov
Kostel Nejsvětější Trojice (Lešany)
Kostel Nejsvětější Trojice (Plumlov)
Okres Přerov
Kostel Nejsvětější Trojice (Všechovice)
Okres Šumperk
Kostel Nejsvětější Trojice (Kopřivná)

Moravskoslezský kraj
Okres Bruntál
Kostel Nejsvětější Trojice (Albrechtice u Rýmařova)
Kostel Nejsvětější Trojice (Janov)
Kostel Nejsvětější Trojice (Malá Morávka)
Kostel Nejsvětější Trojice (Mezina)
Kostel Nejsvětější Trojice (Velká Štáhle)
Kostel Nejsvětější Trojice (Zátor)
Okres Frýdek-Místek
Kostel Nejsvětější Trojice (Ostravice)
Okres Nový Jičín
Kostel Nejsvětější Trojice (Fulnek)
Kostel Nejsvětější Trojice (Kamenka)
Kostel Nejsvětější Trojice (Nový Jičín)
Kostel Nejsvětější Trojice (Suchdol nad Odrou)
Okres Opava
Kostel Nejsvětější Trojice (Bohuslavice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Hlavnice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Nové Lublice)
Kostel Nejsvětější Trojice (Opava)
Kostel Nejsvětější Trojice (Raduň)
Kostel Nejsvětější Trojice (Svatoňovice)
Okres Ostrava-město
Kostel Nejsvětější Trojice (Klimkovice)

Zlínský kraj
Okres Kroměříž
Kostel Nejsvětější Trojice (Zdounky)
Okres Vsetín
Kostel Nejsvětější Trojice (Valašské Meziříčí)
Okres Zlín
Kostel Nejsvětější Trojice (Mysločovice)

Zaniklé kostely
Evangelický kostel Svaté Trojice (Aš) – zanikl při požáru v roce 1960
Kostel Nejsvětější Trojice (Jestřabí) - ruina ve vojenském újezdu Libavá
kostel Nejsvětější Trojice (Ledvice) – zbořen 8. května 1964
Kostel Nejsvětější Trojice (Nová Oleška) – zanikl v roce 1976
kostel Nejsvětější Trojice (Strážný)
kostel Nejsvětější Trojice (Stružnice) – zbořen v roce 1972

Další země

 Kostel Nejsvětější Trojice (Ružany)

 Kostel Nejsvětější Trojice (Paříž)
 Luteránský kostel Nejsvětější Trojice (Paříž)

 Kostel Nejsvětější Trojice (Gergeti)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Šenako)

 Trinità dei Monti (Řím)

 Bazilika Gößweinstein
 Kostel Nejsvětější Trojice (Wehrsdorf)

 Kostel Svaté Trojice (Koszęcin)
 Kostel svaté Trojice (Palowice)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Přemyšl)
 Kostel Svaté Trojice (Rachowice)
 Evangelický kostel svaté Trojice ve Varšavě
 Evangelický kostel ve Skočově

 Kostel Nejsvětější Trojice (Jezuitský kostel, Innsbruck)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Feichten)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Liesing)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Pertisau)
 Kostel Svaté Trojice (Pians)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Salcburk)

 Kostel Nejsvětější Trojice (Kluž)

 Chrám Nejsvětější Trojice (Petrohrad)

 Kostel Nejsvětější Trojice (Bánovce nad Bebravou)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Diviacka Nová Ves)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Chtelnica)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Kežmarok)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Mošovce)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Podhradie)
 Evangelický kostel svaté Trojice (Prešov)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Prievidza)
 Chrám Nejsvětější Trojice (Stakčín)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Trnava)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Tvrdošín)
 Kostel Nejsvětější Trojice (Varín)
 Evangelický kostel svaté Trojice (Zvolen)

 Voršilský kostel Nejsvětější Trojice (Lublaň)

 Trinity Church (New York)

Spoluzasvěceno
Kostel Nejsvětější Trojice a svatého Šimona a Judy (Dýšina)
Kostel Nejsvětější Trojice a svatého Václava (Předslavice)
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků a Nejsvětější Trojice (Louny)
St. Ann & the Holy Trinity Church

Související články 
 Katedrála Nejsvětější Trojice
 Kaple Nejsvětější Trojice